Зара́йское викариа́тство — викариатство Коломенской епархии Русской православной церкви. Поименовано по городу Зарайску Московской области.

Учреждена постановлением Патриарха Московского и всея Руси Алексия I и Священного Синода от 25 ноября 1965 года. После этого Епископы Зарайские являлись помощниками Патриарха Московского и всея Руси. Однако избранный 26 июля 2012 года епископом Зарайским Константин (Островский) стал викарием Московской (областной) епархии. С 13 апреля 2021 года епископ Зарайский — викарий митрополита Крутицкого и Коломенского, епархиального архиерея Коломенской епархии, с 25 августа 2022 года — викарий патриарха Московского и всея Руси .

Архиереи 

 Зарайское викариатство Московской епархии

 Ювеналий (Поярков) (26 декабря 1965 — 20 марта 1969)
 Хризостом (Мартишкин) (23 апреля 1972 — 3 сентября 1974)
 Иов (Тывонюк) (3 января 1975 — 30 ноября 1988)
 Алексий (Кутепов) (1 декабря 1988 — 20 июля 1990)
 Павел (Пономарёв) (22 марта 1992 — 29 декабря 1999)
 Меркурий (Иванов) (6 февраля 2000 — 27 июля 2011)
 Константин (Островский) (12 августа 2012 — 13 апреля 2021)

 Зарайское викариатство Коломенской епархии
 Константин (Островский) (с 13 апреля 2021)

Примечания 

Викариатства Русской православной церкви
Организации, основанные в 1965 году
Появились в 1965 году в России
Религия в Зарайске